Sai – japoński sztylet.
 Sai – miejscowość i gmina we Francji.
 Sai – wioska w japońskiej prefekturze Aomori.
 Sai Baba – przydomek kilku indyjskich guru
 SAI – Salwatoriański Apostolat Internetowy.
 SAI – (ang. Serial Audio Interface) – szeregowy interfejs do komunikacji między urządzeniami audio (ADC, DAC i innymi)